Хайд Паркер (): Сэр Хайд Паркер-старший (1714—1782) — британский вице-адмирал.
 Сэр Хайд Паркер-младший (1739—1807) — британский адмирал.
  (1786—1854) — британский вице-адмирал.